Sium saxifragum är en flockblommig växtart som beskrevs av Albrecht Wilhelm Roth. Sium saxifragum ingår i släktet vattenmärken, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vattenmärken
saxifragum